Dotek či dotyk může mít tyto významy:
 fyzická intimita – fyzický kontakt
 haptika – kontakt hmatem

literatura
 Dotek Medúzy – kniha Petera Van Greenwaye z roku 1973 
 Dotek anděla (kniha) –  kniha Thomase Breziny z roku 2008 

filmy
 Bez doteku – film Matěje Chlupáčka z roku 2013
 Dotek Medúzy (film) – britsko-francouzský film z roku 1978
 Na dotek – americký psychologický film z roku 2004
 Osudový dotek – americký thriller z roku 2004
 Dotyk růžové – britsko-kanadský film z roku 2004

televizní seriál
 Doteky osudu – americký mysteriózní televizní seriál

hudba
 Dotyk (album) – album Anety Langerové

týdeník
 Dotyk (týdeník) – český tabletový týdeník vydavatelství Tablet media

ostatní
 Muzeum Křišťálový dotek – muzeum otisků dlaní českých i světově významných osobností
 Dotek (vodní plocha) – vodní plocha v pražském Čimickém háji

Související články 
 Styk